Miejscowości w USA:
 Kerkhoven – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
Gminy w USA:
 Kerkhoven (ang. Kerkhoven Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift